Arnoldo Alemán, Nicaraguaans politicus
Mateo Alemán, Spaans schrijver
Miguel Alemán Valdés, Mexicaans politicus, president van Mexico
Miguel Alemán Velasco, Mexicaans ondernemer, filantroop en politicus